Protettorato del Bechuanaland
Bechuanaland britannico